Power Horse World Team Cup 2012 – 34. edycja Drużynowego Pucharu Świata w tenisie ziemnym, zaliczanego do cyklu ATP World Tour 250; rozgrywana w dniach 20–26 maja 2012 roku w Düsseldorfie na kortach ziemnych o puli nagród 800 000 euro.

W zawodach udział brało osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału. Dziką kartę do turnieju otrzymali zawodnicy Japonii.

W finale spotkali się reprezentanci Czech oraz Serbii. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drugich wynikiem 3:0. W składzie zwycięskiej drużyny występowali: Janko Tipsarević, Viktor Troicki, Miki Janković i Nenad Zimonjić.

Faza grupowa

Grupa czerwona

Tabela

Wyniki

Argentyna–Stany Zjednoczone

Czechy–Japonia

Argentyna–Japonia

Czechy–Stany Zjednoczone

Czechy–Argentyna

Stany Zjednoczone–Japonia

Grupa niebieska

Tabela

Wyniki

Niemcy–Rosja

Serbia–Chorwacja

Niemcy–Chorwacja

Serbia–Rosja

Serbia–Niemcy

Rosja–Chorwacja

Finał

Czechy–Serbia

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka turnieju

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 
 Profil turnieju na stronie ATP 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Niemczech